Adax steht für:

 Adax (Automarke), ehemalige brasilianische Automarke
 Adax Dörsam, deutscher Gitarrist, Arrangeur, Produzent und Komponist